109 — семейство советских двуствольных охотничьих ружей и штуцеров высокого класса.

История 
Ружьё МЦ 109 разработали оружейники ЦКИБ СОО Н. С. Рыжов и М. И. Скворцов на основе конструкции двуствольного ружья МЦ 9, оно выпускалось по отдельным заказам в небольшом количестве и предлагалось на экспорт.

МЦ 109 и МЦ 111 являлись самыми дорогими образцами советского спортивно-охотничьего оружия.
 в октябре 1981 года стоимость МЦ 109 составляла 1500 рублей
 в декабре 1987 года стоимость одного МЦ 109 составляла от 2100 до 3000 рублей.

В августе 1996 года сертификацию в качестве гражданского оружия прошли только гладкоствольные ружья МЦ 109-01 и МЦ 109-12.

Было выпущено свыше 400 ружей и штуцеров МЦ 109, в числе их владельцев были высшие государственные деятели.

Описание 
Оружие представляет собой двуствольное охотничье ружьё с вертикальным расположением стволов.

Стволы соединены со ствольной коробкой ствольными крюками, осью шарнира и цевьем, запирание осуществляется двумя рамками. Рычаг отпирания стволов находится сверху на ствольной коробке.

Ударно-спусковые механизмы с внутренними курками и одним спусковым крючком смонтированы на боковых досках. Курки выполнены отдельно от бойков, взводятся при открывании стволов.

Ружьё снабжено предохранителями (которые блокируют спуск),  и эжекторами.

Стволы и цевье отъёмные. Ложа пистолетная или прямая с выступом под щёку или без него, из лакированного ореха.

На штуцера помимо открытого прицела устанавливался оптический прицел.

Варианты и модификации 
 МЦ 109-01 - гладкоствольное охотничье ружьё под патрон 12/70 мм с 750-мм стволами (масса 3,0 - 3,4 кг), УСМ с одним спусковым крючком. Сверловка верхнего ствола с дульным сужением 1 мм, нижнего - с дульным сужением 0,5 мм.
 МЦ 109-01С "Спортинг" - МЦ 109-01 с другим ударно-спусковым механизмом
 МЦ 109-12 - гладкоствольное охотничье ружьё под патрон 12/70 мм, УСМ с двумя спусковыми крючками
 МЦ 109-12-07 - гладкоствольное охотничье ружьё под патрон 12/70 мм с дополнительной парой стволов
 МЦ 109-07 - двуствольный штуцер с двумя нарезными стволами
 МЦ 109-09 - штуцер под патрон 9 × 53 мм R с двумя нарезными 675 мм стволами. Масса оружия без оптического прицела от 3,6 до 3.8 кг

Страны-эксплуатанты 
 
  - гладкоствольные ружья МЦ 109-01 и МЦ 109-12 сертифицированы в качестве охотничьего оружия
  — гладкоствольные ружья МЦ 109-01 и МЦ 109-12 сертифицированы в качестве охотничьего оружия

Примечания

Литература 
 М. М. Блюм, И. Б. Шишкин. Охотничье ружьё. М., «Лесная промышленность», 1983. стр.82, 91
 М. М. Блюм, И. Б. Шишкин. Твоё ружьё. М., "Физкультура и спорт", 1989. стр.78-79

Двуствольные ружья СССР
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Оружие под патрон 9 × 53 мм R
Появились в 1970 году в СССР